Arena der Kühnen heißen die Filme
 Arena der Kühnen (1953), sowjetischer Zirkusfilm
 Arena der Kühnen (1987), sowjetischer Sportfilm